Кубок Казахстана по футболу 2018 года — 27-й розыгрыш национального Кубка, в котором приняло участие 25 клубов.

Предварительный раунд турнира стартовал 18 марта. Финальный матч прошёл 24 ноября 2018 года на Астана Арена города Астана.

Участники

Расписание 
Расписание Кубка Казахстана-2018:
 Предварительный раунд - 18 марта-26 марта 2018 года
 1/8 финала - 18 апреля 2018 года 
 1/4 финала - 23 мая 2018 года
 1/2 финала - 14-27 июня 2018 года
 Финал - 24 ноября 2018 года

Предварительный раунд

Группа «А»

Группа «B»

Группа «С»

Группа «D»

Турнирная сетка

1/8 финала 
Жеребьёвка пар 1/8 финала состоялась 30 марта. Матчи 1/8 финала состоялись 18 апреля. Победители на данной стадии розыгрыша определялись по результату одного матча.

1/4 финала 
Жеребьёвка четвертьфинальных пар состоялась 25 апреля. Матчи 1/4 финала состоялись 23 мая. Победители на данной стадии розыгрыша определялись по результату одного матча.

1/2 финала 
Жеребьёвка полуфинальных пар состоялась 25 мая. Победители на данной стадии розыгрыша определялись по результатам двух матчей. Первые матчи были сыграны 14 июня, а ответные игры 27 июня.

По сумме двух матчей со счётом 3:1 в финал прошёл «Атырау»

По сумме двух матчей со счётом 3:3 в финал прошёл «Кайрат» (Алма-Ата) благодаря голу на выезде

Финал 

Жеребьёвка номинального хозяина поля состоялась одновременно с жеребьёвкой полуфинальных пар 25 мая. Место проведения финального матча было определено на Общем собрании членов Профессиональной футбольной лиги Казахстана 7 сентября. Первоначально планировалось, что финал пройдёт на стадионе Астана Арена в городе Астана.. Однако стадион в Шымкенте не готов и принято решение проводить на стадионе Астана Арена. Победители на данной стадии розыгрыша определялись по результату одного матча.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Казахстана на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана
 Кубок Казахстана на официальном сайте федерации футбола Казахстана

Футбол в Казахстане в 2018 году
Кубок Казахстана по футболу